E404  peut désigner :
 E404, numéro E de l’alginate de calcium, un additif alimentaire ;
 E404, un comprimé d'amphétamine et dextroamphétamine ;
 Route européenne 404 reliant Jabbeke à Zeebruges en Belgique.

Référence